Fenyvesi József
 Fenyvesi József (1928–2005) festőművész
 Fenyvesi József (1940) labdarúgó (FTC)
Fenyvessy József
 Fenyvessy József (1870–1935) politikus, statisztikus, szakíró
 Fenyvessy József (1941) agrármérnök, tejipari szakmérnök